Dumbuya ist der Familienname folgender Personen:

 Fasainey Dumbuya, gambischer Landwirtschaftsminister
 Mustapha Dumbuya (* 1987), sierra-leonischer Fußballspieler